Teodor d'Antioquia (Theodorus, ) fou el nom de diversos patriarques d'Antioquia:
Doroteu (378-381), anomenat així per Sozòmen, però Teodor per Filostorgi
Teodor I d'Antioquia, patriarca d'Antioquia (751-797)
Teodor II d'Antioquia, patriarca d'Antioquia (966-977)
Teodor III d'Antioquia, patriarca d'Antioquia al començament del 
Teodor IV Balsamó, patriarca d'Antioquia (1185-1199), reconegut jurista
Teodor d'Antioquia (metge), metge grec cristià jacobita